Knutzen es un apellido. Entre las personas destacadas con este apellido se encuentran:
 Martin Knutzen (1713-1751), filósofo alemán;
 Matthias Knutzen (1646-fl. 1674), crítico de la religión y ateo alemán.

También puede referirse a:
 Pico Knutzen, pico situado en la Antártida.